БП:
 БП — бессрочный протест
 б.п. — базисный пункт
 БП — Бухгалтерия предприятия
 б/п — беспартийный
 БП — без покрытия (поверхность материала)
 БП — боевые подруги (сленг)
 БП — блок питания (электрический).
 БП — беспорядочное падение (в парашютном спорте).
 БП — бюро переводов.
 БП — бизнес парк.
 БП -— бизнес партнер (тендер)
 БП — бизнес-план.
 БП — бизнес-процесс.
 БП — быстрое прототипирование (маркетинг).
 БП — биологическая психиатрия.
 БП — БодиПозитив (BodyPositive)
 БП — Библиотека приключений (книжная серия СССР: БП-1, БП-2, БП-3, БП продолжается).
 БП — Большевистская платформа в КПСС (1988—1991).
 БП — Бригадный подряд (группа) (музыкальная).
 БП — бронепоезд, например БП-1 (СССР).
 БП — бронепробивающий снаряд, например БП-350М.
 БП-2 — планёр В. Беляева (1930-е).
 бп, также бап — бомбардировочный полк (авиационный).
 БП — Бумажные письма (сокращение, сленг)
 БП — Бич-пакет (сленг) — Лапша быстрого приготовления
 БП — Бенз(а)пирен
 БП — Бойлер подпитки
 БП — Боевой пост
 БП — Аниме «Бродячие псы»
 БП — Без понятия
 БП — Большая перемена
 БП — Боевой пропуск
 БП — герл-группа Blackpink
 БП — «бедствие повсеместное» или «большая проблема», существует также и иной (менее цензурный) вариант расшифровки — Глобальная катастрофа.

См. также